Порт-Шепстон () — город на востоке Южно-Африканской Республики, на территории провинции Квазулу-Натал. Административный центр района Угу.

История 
Порт был заложен в 1867 году после того, как неподалёку были открыты залежи мрамора. Название города связано с именем британского колониального чиновника .

Географическое положение и климат 
Город находится в юго-восточной части провинции, на побережье Индийского океана, в месте впадения в него , на расстоянии приблизительно 117 километров к югу от административного центра провинции Питермарицбурга. Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года, население составляло 9 636 человек, из которых мужчины составляли 50,2 %, женщины — соответственно 49,8 %. Негры составляли 50 % от населения города; азиаты — 39,1 %; белые — 7,3 %; цветные — 3,6 %. Наиболее распространённые среди горожан языки — английский (48,5 %), зулу (40 %), коса (7 %) и африкаанс (3,1 %).

Экономика и транспорт 
На территории города расположены сахарный и известковый заводы, а также мраморный карьер.
Сообщение Порт-Шепстона с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.

Примечания 

Города ЮАР